

Patronyme 

 Firmin Salabert (1811-1895), peintre français
 Francis Salabert (1884-1946), auteur-compositeur et éditeur musical français
 Juana Salabert (1962-), écrivaine franco-espagnole
 Maurice Salabert (1904-1966), acteur français
 Pierre de Salabert (1734-1807), abbé allemand
 William Salabert (1853-1922), compositeur français
 Jordina Salabert (1980), alias Jil Love, artiste contemporaine catalane

Entreprise 

 Éditions Durand-Salabert-Eschig

Rivière 

 Le Salabert : rivière du sud-ouest de la France affluent du Lot